Нусти́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Валле-де-л’Ус и дю Лагуэн. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64419.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 180 км южнее Бордо, в 14 км к востоку от По.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1493 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 943 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 746 были экономически активными, 197 — неактивными (показатель активности — 79,1 %, в 1999 году было 73,3 %). Из 746 активных жителей работали 710 человек (372 мужчины и 338 женщин), безработных было 36 (13 мужчин и 23 женщины). Среди 197 неактивных 76 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 57 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иулиана (1847 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи